Ladutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ladutjärnen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Ladutjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Ladutjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 673431-140690), sjö i Mora kommun,  (5,96 ha)
Ladutjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676591-139874), sjö i Mora kommun, 
Lilla Ladutjärnen, sjö i Leksands kommun, 
Ladutjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Ladutjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,44 ha)
Ladutjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Ladutjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,77 ha)
Stor-Ladutjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Ladutjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Ladutjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (3,3 ha)
Ladutjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Ladutjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,73 ha)
Ladutjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (3,4 ha)

Se även
Ladtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn